Дърво на живота може да се отнася за:

 Дърво на живота – в Библията, дърво, посадено в Едемската градина.
 Дървото на живота (филм) – американски филм от 2011 година;
 Дървото на живота (сериал) – български исторически сериал.